Дитцен () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Дитцен, Брайан (род. 1977) — американский актёр.
 Дитцен, Рудольф Вильгельм Фридрих (более известен под псевдонимом Ганс Фаллада; 1893—1947) — немецкий писатель, автор романов в духе критического реализма.

Топонимы 
 Дитцен — посёлок в Австрии в федеральной земле Штирия в общине Хальбенрайн политического округа Зюдостштайермарк.